Peroxa puede referirse a:

 Peroxa (Boente), aldea española de la parroquia de Boente, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Peroxa (Boimorto), lugar español de la parroquia de Ángeles, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Peroxa (Burres), aldea española de la parroquia de Burres, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.